Александр Алексеевич Шевченко: Шевченко, Александр Алексеевич (1937—2010) — советский футболист.
 Шевченко, Александр Алексеевич (род. 1971) — российский кёрлингист, игрок сборной России по кёрлингу на колясках.